Министерство окружающей среды ЮАР — одно из министерств правительства Южной Африки. Оно несёт ответственность за защиту, сохранение и улучшение южноафриканской окружающей среды и природных ресурсов.

Отделы 
 Качества окружающей среды и защите
 Моря и побережий
 Биоразнообразия и сохранения
 Управление главного операционного директора
 Международного сотрудничества и ресурсов
 по корпоративным отношениям

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства ЮАР
ЮА